Henri Calet, de son vrai nom Raymond-Théodore Barthelmess (1904-1956), écrivain, journaliste, homme de radio français ;
 Pol Calet  (1948-), homme politique belge, membre du Parti socialiste ;

Voir aussi